Манати има више значења:
 Округ Манати (Флорида)
 Манати (Порторико)
 Манати (Љеш) село у општини Кољш, у области Љеш (Албанија)